RSD steht für:
 Radio St. Helena Day, ein Tag, an dem von der Insel St. Helena ein Kurzwellensender auf 11092,5 kHz sendete. Sender war aktiv bis zum 14. November 2009.
 Real Social Dynamics, eine US-amerikanische Pickup-Coaching-Firma
 Rassemblement Social Démocrate, eine politische Partei in Niger, siehe Sozialdemokratisches Bündnis
 Realschuldirektor, Rang des Schulleiters einer Realschule
 Record Store Day, der internationale Tag unabhängiger Plattenläden
 Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) das Direktorium der Straßen und Autobahnen Tschechiens
 Regierungsschuldirektor, ein Beförderungsamt im Schulaufsichtsdienst und in der Schulverwaltung, siehe Gymnasiallehrer#Beförderung
 Reichssicherheitsdienst, eine SS-Behörde
 Relative Standard Deviation, relative Standardabweichung 
 Retinal Scan Display, siehe Virtuelle Netzhautanzeige
 Revolutionäre Sozialisten Deutschlands, eine Widerstandsorganisation gegen den Nationalsozialismus
 Rohde & Schwarz Deutschland, deutscher Elektronikkonzern, siehe Rohde & Schwarz
 Rossijskije schelesnyje dorogi (auch RŽD), staatliche Bahngesellschaft Russlands
 Serbischer Dinar (ISO-4217-Währungscode)
 Rock Sound International Airport (IATA-Code), Flugplatz von Rock Sound (Bahamas), Eleuthera, Bahamas
 Bahnhof Schifferstadt (DS100-Code)

Abkürzung